Anton Magnusson kan avse:

 Anton Magnusson (född 1983), rappare med artistnamnet Mr Cool
 Anton Sandberg Magnusson (född 1993), fotbollsspelare